Das Dresdner Konservatorium bezeichnet:

 den Vorgänger der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (gegründet 1856)
 das Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden (gegründet 1996)